Аллигатор (подводная лодка):

 Аллигатор (подводная лодка, Россия)
 USS Alligator (1862)